El término Lengua sioux puede referirse a:
 idioma siux (idioma dakhota-lakhota/lengua Dakhota-Lakhota) 
 lenguas siux · lenguas sioux. La familia de lenguas sioux que incluye el Dakhota y otra serie de lenguas emparetadas con ella como el Omaha-Ponca, la lengua Crow, la lengua Kansa-Osage y el Biloxi entre otras.